Wijnbergen, village et quartier de la ville de Doetinchem, à cheval avec la commune de Montferland, dans le Gueldre ;
 Wijnbergen, localité de la commune d'Epe, dans le Gueldre.

Voir aussi 
 Armorial Wijnbergen, armorial réalisé au